Rewolucja romantyczna – czwarty album studyjny polskiego rapera Bedoesa i producenta muzycznego Lanka. Wydawnictwo ukazało się 15 stycznia 2021 roku nakładem wytwórni muzycznej SBM Label.

Album w lutym 2021 roku uzyskał status złotej płyty, a w czerwcu 2022 roku – dwukrotnie platynowej.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Rewolucja romantyczna w serwisie Spotify, spotify.com.
  Rewolucja romantyczna w serwisie Tidal, tidal.com.

Albumy muzyczne wydane w roku 2021
Albumy Bedoesa
Albumy numer jeden w Polsce
Albumy SBM Label